Vigolo ima više značenja:
 Vigolo (Bergamo)
 Vigolo (Ređo Emilija)
 Vigolo (Vičenca)